Fabrizia Ramondino – scrittrice italiana
 Marco Ramondino – allenatore di pallacanestro italiano
 Ramondino – frazione di San Piero Patti